Осады Звенигорода-Галицкого.

 Осада Звенигорода (1146)
 Осада Звенигорода (1211)

См. также 
 Битва под Звенигородом

Осады по городам